Alivio de luto puede referirse a:

Alivio de luto (novela): Novela del escritor uruguayo Mario Delgado Aparaín, publicada en 1998.
Alivio de luto (álbum): Álbum del músico español Joaquín Sabina, editado en 2005.